Il singolare maschile  del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Rafael Nadal che ha battuto in finale Albert Montañés 6–1, 6–0.

Teste di serie

  Carlos Moyá (secondo turno)
  Gastón Gaudio (primo turno)
  Guillermo Cañas (quarti di finale)
  Juan Ignacio Chela (primo turno)

 Jiří Novák (quarti di finale)
 Filippo Volandri (quarti di finale)
 David Ferrer (secondo turno)
 Rafael Nadal (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2005
ATP Tour 2005